

Patronyme 

 Benoît Gaboury (1920-2006), homme politique canadien qui fut député unioniste de Matane ; 
 Étienne Gaboury (1930-2022), architecte canadien ;
 Marie-Anne Gaboury (1780-1875), pionnière de l'Ouest canadien ;
 Placide Gaboury (1928-2012), essayiste canadien.

Toponymie 

 Latulipe-et-Gaboury, municipalité canadienne du Québec dans la MRC de Témiscamingue ;
 Lac Gaboury, plan d'eau s’étendant dans les municipalités de Angliers et de Moffet, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 Lac Gaboury, plan d'eau du territoire non organisé de Lac-Pikauba, dans la MRC de Charlevoix, dans la région administrative de la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada ;
 Lac Gaboury, plan d'eau du territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative de la Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.